An der 9. Handball-Europameisterschaft der Männer, die von 19. bis 31. Januar 2010 in Österreich ausgetragen wurde, beteiligten sich 16 Mannschaften. In diesen Listen werden die Kader der teilnehmenden Mannschaften sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt.

Legende 

Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Europameisterschaft

Europameister: Frankreich

Betreuer

Spielerkader

Zweiter Platz: Kroatien

Betreuer

Spielerkader

Dritter Platz: Island

Betreuer

Spielerkader

Zehnter Platz: Deutschland

Betreuer

Spielerkader 

1) Christian Schöne wurde aufgrund des Ausfalls von Stefan Schröder (Verletzung am Trommelfell im Spiel gegen Polen) vor dem zweiten Vorrundenspiel als 16. Spieler nachnominiert.

2) Der verletzte Stefan Schröder wurde nach der Vorrunde durch Martin Strobel ersetzt, da sich Michael Kraus im letzten Vorrundenspiel eine Muskelverhärtung im Oberschenkel zugezogen hatte.

Dänemark

Betreuer

Spielerkader

Norwegen

Betreuer

Spielerkader

Österreich

Betreuer

Spielerkader

Polen

Betreuer

Spielerkader

Russland

Betreuer

Spielerkader

Schweden

Betreuer

Spielerkader 

1) Johan Sjöstrand wurde zum zweiten Vorrundenspiel nachnominiert.

Serbien

Betreuer

Spielerkader

Slowenien

Betreuer

Spielerkader

Spanien

Betreuer

Spielerkader 

1) José Manuel Sierra wurde zur Hauptrunde nachnominiert, durch eine Verletzung von Arpad Sterbik.

Tschechien

Betreuer

Spielerkader

Ukraine

Betreuer

Spielerkader

Ungarn

Betreuer

Spielerkader 

1) Szabolcs Zubai wurde zum dritten Vorrundenspiel nachnominiert.

Quellen und Einzelnachweise 
 EHF: Gruppe A (PDF-Dokument, 237 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)
 EHF: Gruppe B (PDF-Dokument, 235 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)
 EHF: Gruppe C (PDF-Dokument, 235 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)
 EHF: Gruppe D (PDF-Dokument, 235 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)
 Spielplan auf ehf-euro.com (PDF-Dokument, 235 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)
 Statistiken auf ehf-euro.com (PDF-Dokument, 235 kB; abgerufen am 19. Januar 2010)

Kader
Handball (Österreich)